«Шопеніана» — фільм 1958 року. Екранізація балету на музику Фридерика Шопена Ленінградського державного академічного театру опери та балету ім. С.М. Кірова.

Зміст 
«Шопеніана» – чудовий і емоційний спектакль без певного сюжету хореографа Михайла Фокіна. Саме так він описав цей балет: «Я намагався не дивувати новизною, а повернути умовний балетний танець до моменту його найвищого розвитку. Чи так танцювали наші балетні предки, я не знаю. І ніхто не знає. Та у мріях моїх вони танцювали саме так.»

Посилання 
 «Шопениана» (1958) на kino-teatr.ru

Фільми СРСР 1958
Фільми кіностудії «Ленфільм»
Фільми-балети